Katedrála svatého Petra může být:

 Bazilika svatého Petra ve Vatikánu (Řím)

 Katedrála svatého Petra (Frascati) – katedrála ve Frascati
 Katedrála svatého Petra (Kolín nad Rýnem) – katedrála v Kolíně nad Rýnem
 Katedrála svatého Petra (Beauvais) – katedrála v Beauvais
 Katedrála svatého Petra (Montpellier) – katedrála v Montpellier
 Katedrála svatého Petra (Worms) - katedrála ve Wormsu

Související články 
 Katedrála svatého Petra a Pavla